Chaniá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Chaniás, prefektur, Kreta, 
 Chania, prefekturhuvudort, Kreta, Nomós Chaniás, 

Robotskapade Greklandförgreningar